brede haakspiegelmot
 gerekte haakspiegelmot
 slanke haakspiegelmot